Diabetes kan henvise til flere artikler:

 Diabetes mellitus, der er den latinske betegnelse for sygdommen sukkersyge.
 Diabetes insipidus, der er en sygdom karakteriseret ved øget tørst og urinproduktion.
 Diabetes, videnskabeligt tidsskrift udgivet af American Diabetes Association.